Змагання зі сноубордингу в дисципліні слоупстайл серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 6 лютого (кваліфікація) і 7 лютого (фінал) 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинний олімпійський чемпіон - Редмонд Джерард. Також кваліфікувалися володар срібної медалі Ігор-2018 Максанс Парро і бронзової - Марк Мак-Морріс. Себастьян Тутан очолював залік Кубка світу 2021–2022 після трьох змагань зі слоупстайлу, що завершилися перед Олімпійськими іграми. 2-ге та 3-тє місця посідали, відповідно, Нік ван дер Велден і Су Їмін. Маркус Клевеланд виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Тутан і Рене Ріннекангас здобули, відповідно, срібну та бронзову нагороди. Дасті Генріксен виграв Всесвітні екстремальні ігри 2019, випередивши Монса Рейсланда і Ріннекангаса.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація 
Перші 12 спортсменів за кращою спробою потрапляють до фіналу.

Фінал

Примітки